Jan Aragonský ( Joan d'Aragó i d'Anjou, 1301/1304 Pobo – 19. srpna 1334 Tarragona) byl aragonský infant, arcibiskup a významný kazatel své doby.

Život 
Narodil se jako třetí syn aragonského krále Jakuba II. a jeho druhé manželky Blanky, dcery neapolského krále Karla II. a jako takový byl předurčen církevní kariéře. Vzdělání mu poskytli kartuziáni v Escaladei a roku 1319 byl jmenován arcibiskupem v Toledu. Současně získal také funkci kastilského kancléře za vlády nezletilého Alfonse XI. Roku 1325 se Alfons již jako zletilý po několika odkladech oženil s Konstancií, dcerou Juana Manuela, která byla zároveň Janovou neteří. Sňatek nebyl naplněn a nevěsta byla z nejasných důvodů uvězněna v Toro. Jan se zapletl do následné konfrontace mezi uraženým Juanem Manuelem a králem. Roku 1326 byl královskou radou donucen opustit Kastílii a odešel do kláštera Escornalbou.

O dva roky později se stal arcibiskupem v Tarragoně a zároveň alexandrijským patriarchou. Zemřel v létě 1334 a byl pohřben v katedrále v Taragoně. Jeho působivý náhrobek s podobou mírně se usmívajícího mladého muže je údajně dílem žáka Giovanniho Pisana.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Aragonští
Aragonští infanti
Tarragonští arcibiskupové
Toledští arcibiskupové
Alexandrijští latinští patriarchové
Úmrtí v Tarragoně
Pohřbení v katedrále v Tarragoně
Narození ve 14. století
Úmrtí 19. srpna
Úmrtí v roce 1334
Muži